Гонсалес Флорес () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гонсалес Флорес, Альфредо (1877—1962) — адвокат и политик из Коста-Рики, президент страны в 1914—1917 годах.
 Гонсалес Флорес, Анаклето (1888—1927) — мексиканский адвокат, активист Католического действия мексиканской молодёжи и лидер Народного Союза.
 Гонсалес Флорес, Мануэль дель Рефухио (1833—1893) — мексиканский военный и политический деятель, президент Мексики в 1880—1884 годах.